Натуральне число 1477
 1477 рік до нашої ери
 1477 рік нашої ери